Racing Club Luxembourg, antic club de futbol luxemburguès (1909-1923).
 Rugby Club Luxembourg, club de rugbi XV luxemburguès.